Il doppio maschile del torneo di tennis Lipton International Players Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rick Leach e Jim Pugh che hanno battuto in finale Boris Becker e Cássio Motta  6–7, 6–4, 6–2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Pieter Aldrich /  Danie Visser (secondo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (campioni)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Scott Davis /  David Pate (terzo turno)
 Grant Connell /  Glenn Michibata (terzo turno)
 Guy Forget /  Jakob Hlasek (semifinali)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (semifinali)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (terzo turno)

 Neil Broad /  Gary Muller (secondo turno) 
 Kevin Curren /  Christo van Rensburg (secondo turno) 
 Tim Pawsat /  Tomáš Šmíd (secondo turno) 
 David Macpherson /  Éric Winogradsky (terzo turno) 
 Boris Becker /  Cássio Motta (finale) 
 Ken Flach /  Leonardo Lavalle (secondo turno) 
 Kelly Jones /  Robert Van't Hof (terzo turno) 
 Javier Sánchez /  Balázs Taróczy (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Lipton International Players Championships 1990